Il doppio femminile del China Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Hsieh Su-wei e Peng Shuai erano le detentrici del titolo, ma quest'anno hanno partecipato con partner differenti.

La Hsieh ha giocato con Natalie Grandin, e la Peng ha fatto coppia con Kimiko Date Krumm, ma hanno perso entrambe nel 2º turno: Grandin/Hsieh contro Vera Duševina e Arantxa Parra Santonja, Date Krumm/Peng contro Vania King e Jaroslava Švedova.

Chuang Chia-jung e Ol'ga Govorcova hanno battuto in finale Gisela Dulko e Flavia Pennetta, 7–6(2), 1–6, [10–7].

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (finale)
 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
 Chan Yung-jan /  Liezel Huber (secondo turno)
 Vania King /  Jaroslava Švedova (semifinali)

  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (quarti di finale)
  Marija Kirilenko /  Nadia Petrova (quarti di finale, ritiro della Petrova a causa di infortunio al piede destro)
  Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (primo turno)
  Anabel Medina Garrigues /  Yan Zi (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

China Open 2010